Мехта — индийская фамилия. Известные носители:
 Мехта, Адитъя (род. 1985) — индийский профессиональный игрок в снукер.
 Мехта, Гита (род. 1943) — индийский журналист и писатель, автор документальных фильмов.
 Мехта, Дипа (род. 1950) — индо-канадский кинорежиссёр, сценарист.
 Мехта, Ферозшах (1845—1915) — индийский общественный и политический деятель.
 Мехта, Шекхар (1945—2006) — кенийский и угандийский автогонщик индийского происхождения.